Гимназия № 12:

 Гимназия № 12 — в Каменске-Шахтинском Ростовской области.
 Гимназия № 12 — в Липецке.